Los Talas bezeichnet:

 Los Talas (Buenos Aires), Ort in der argentinischen Provinz Buenos Aires
 Los Talas (Catamarca), Ort in der argentinischen Provinz Catamarca
 Los Talas (Uruguay), Ort im uruguayischen Departamento Maldonado

siehe auch:
 Talas
 Las Talas